Кавка́зька ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Кавказька вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Кременчук.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Львів.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Черкаси
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Рівне

Колишні назви:
 Кавказька вулиця — колишня назва вулиці Карпатської у місті Боярка.
 Кавказька вулиця — колишня назва вулиці Вадима Щербаківського у місті Полтава.

Кавказька вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Іжевськ.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 У Курську:
 Кавказька вулиця.
 2-га Кавказька вулиця.
 3-тя Кавказька вулиця.
 4-та Кавказька вулиця.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Саранськ.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Туапсе.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Уфа.
 Кавказька вулиця — вулиця в місті Ярославль.

Вулиці